Cliniques universitaires Saint-Luc, een universitair ziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe
 Saint-Luc (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Eure
 Saint-Luc (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Wallis
 Saint-Luc (Ontario), een stad in de Canadese provincie Ontario